Popiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Popowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw, siehe Popiwzi (Letytschiw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Popiwzi (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Popiwzi (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Popiwzi (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Popiwzi (Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Popiwzi (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Popiwzi (Bar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Popiwzi (Pohrebyschtsche)

siehe auch: Popiwka